Хайлигенкройц ():

Топонимы 
 Хайлигенкройц — католический монастырь (аббатство) в австрийском посёлке Хайлигенкройц (федеральная земля Нижняя Австрия).
 Хайлигенкройц — община в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия

См. также 
 Хайлигенкройц-ам-Вазен — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Штирия
 Хайлигенкройц-им-Лафницталь — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Бургенланд

Ссылки